Tennis-Herreneinzel (Freiplatz) der Olympischen Sommerspiele 1912.

Sieger der letzten Spiele von 1908 war Josiah Ritchie, der diesmal nicht teilnahm. Das Finale bestritten Charles Winslow und Harold Kitson, welches Winslow mit 7:5, 4:6, 10:8, 8:6 gewann. Die beiden gewannen zusammen außerdem den Doppelwettbewerb. Im Spiel um die Bronzemedaille gewann Oscar Kreuzer gegen Ladislav Žemla mit 6:2, 3:6, 6:3, 6:1.

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Herreneinzel (Freiplatz)
1912 (Freiplatz)
Tennisturnier in Stockholm
Tennisturnier 1912